Николай Николаевич Пого́дин ( — ) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1996).

Биография 
Николай Погодин родился 18 ноября 1930 года в городе Дедовск Московской области.

В 1957 году окончил ВГИК (мастерская Юлия Райзмана).

С 1957 по 1977 год служил в Театре-студии киноактёра, с 1977 по 1980 год снимался в кино по договорам, с 1980 по 1998 год был актёром киностудии имени М. Горького.

В семь лет Николай Погодин впервые появился в художественном фильме — это была небольшая роль в картине «Гаврош». Съёмочный процесс показался ему настолько увлекательным, что мальчик решил стать артистом.

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю ещё не было одиннадцати лет. В ноябре 1941 года немецкие войска заняли Истру. Оккупация была недолгой — через месяц с небольшим город освободили. После этого Погодины переехали в город Дедовск. Там прошла вся жизнь Николая.

В 1946 году он окончил восьмилетку и пошёл учиться на электрика в Московский железнодорожный техникум. Через четыре года он поехал на комсомольскую стройку «Донтоннельстрой». Днём работал, а по вечерам учился в школе рабочей молодежи.

На стройке Николай Погодин провел два года, но мечту об актёрской профессии не оставил. Когда вернулся в Дедовск, решил поступать во ВГИК. В 1952 году он стал студентом. Николай учился у народного артиста Юлия Райзмана. После института Николай Погодин 20 лет работал в Театре-студии киноактёра, а параллельно снимался в кино.

Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он учился на последнем курсе ВГИКа. Погодин сыграл командира взвода Карнаухова в фильме «Солдаты». Следующие роли тоже были военными — актёр играл молодых солдат и офицеров.

В 1958 году Николай Погодин получил первую главную роль в картине «Город зажигает огни». Его герой — разведчик-фронтовик — после ранения возвращается домой и узнаёт, что жена ему изменила. Для мужчины это становится личной драмой. К военной тематике актёр возвращался в картинах «Солдатское сердце», «Пять дней, пять ночей», «Солнце светит всем».

Новым этапом в творческой карьере стала комедия «Девчата», в которой Погодин сыграл Сашку-гармониста. В этом фильме впервые прозвучала песня «Старый клён» (музыка А. Пахмутовой, слова М. Матусовского) в исполнении Николая Погодина вместе с Люсьеной Овчинниковой.
Герой Погодина — жизнерадостный, весёлый — понравился зрителям. В следующих картинах режиссёры видели Николая Погодина исключительно в таком амплуа — с гармошкой в руках он снимался в фильмах «Заблудший», «Бег», «Достояние республики» и других.

Характерный актёр чаще появлялся в ролях второго плана или эпизодах. С возрастом менялся характер его персонажей. Он играл милиционеров и руководителей. В «Калине красной» Николай Погодин сыграл директора совхоза, а в «Бриллиантовой руке» — сотрудника правоохранительных органов.

В 1980 году актёр стал штатным сотрудником киностудии имени М. Горького. До распада СССР Погодин активно снимался, но в 1991 году исчез с экранов. Единственная роль этого периода — эпизод в драме «Сочинение ко Дню Победы».

О личной жизни Николая Погодина известно мало. Он был женат, его супругу звали Лидией Фёдоровной. В 1962 году у актёра родилась дочь Елена. Через семь лет после рождения дочери брак распался. Бывшие супруги почти не общались.

Всю жизнь заслуженный артист России прожил в Дедовске.

Умер 15 декабря 2003 года. Похоронен на Нахабинском кладбище (между Красногорском и Дедовском).

Творчество

Роли в театре

Фильмография 
 — Гаврош — Новет, мальчик

  — Солдаты — Карнаухов
  — Город зажигает огни — Николай Митясов
  — Солдатское сердце — Андрей
  — Добровольцы — метростроевец на собрании
  — Солнце светит всем — солдат
  — Жестокость — сотрудник угрозыска
  — Тучи над Борском — участник антирелигиозного собрания
  — Трижды воскресший — Николай, экспедитор с грузом
  — Пять дней, пять ночей — Рудаков
  — Девчата — Сашка-гармонист
  — В начале века — рабочий
  — Академик из Аскании — Кузуб
  — Суд — тракторист
  — Им покоряется небо — Владимир Андреевич, лётчик-испытатель
  — Тишина — Князев, сотрудник НКВД
  — Коротко лето в горах — Огуренков
  — Заблудший — Николай, гармонист
  — Пограничная тишина — шофер
  — Они не пройдут — Василий
  — Мы, русский народ — весёлый гармонист
  — Арбузный рейс — тракторист
  — По тонкому льду — Каменщиков
  — История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж — Миша
  — Дикий мёд — Жук, капитан
  — Зареченские женихи — шофёр
  — Весна на Одере — Егор, шофёр
  — Бриллиантовая рука — таксист-милиционер
  — Меж высоких хлебов — монтажник
  — Поезд в завтрашний день — нарком флота
  — О друзьях-товарищах — заговорщик
  — В лазоревой степи — председатель ревтрибунала (эпизод «Продкомиссар»)
  — Конец Любавиных
  — Достояние республики — красноармеец с гармошкой
  — Чёрный капитан — белый казак
  — С весельем и отвагой — гармонист
  — Неисправимый лгун — милиционер у посольства
  — Калина красная — директор совхоза
  — Иван да Марья — сват, адъютант воеводы
  — Совесть — Анатолий Дмитриевич Колосков, председатель колхоза «Заря»
  — Хождение по мукам — матрос (серия «Рощин»)
  — Отроки во Вселенной — робот-исполнитель
  — Любовь земная — колхозник, бьющий в набат при пожаре
  — Что с тобой происходит? — физик
  — Принимаю на себя
  — Не верь, что меня больше нет — Николай
  — На ясный огонь — красноармеец
  — Клад — шофёр Арслана Губайдулина
  — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — случайный гость с баяном
  — Дорога — Пётр Никифорович
  — Просто Саша — водитель, пациент Саши
  — Огненный мост — Воинов
  — Белый Бим Чёрное ухо — водитель автобуса
  — И это всё о нём
  — И снова Анискин — участник хора
  — Поздняя ягода
  — Поворот
  — По следу властелина — Митюхин
  — Опасные друзья — капитан на зоне
  — Ищи ветра… — Тимофеич
  — Сыщик — бандит
  — Вкус хлеба — шофёр
  — Фрак для шалопая — водитель грузового такси
  — Служа Отечеству — казак
  — Мелодия на два голоса — Иван, рабочий-слесарь на заводе
  — Корпус генерала Шубникова — солдат, примеряющий погоны
  — В начале славных дел — посадский
  — Цыганское счастье — заведующий током
  — Право на выстрел
  — В начале игры — грузчик
  — Василий Буслаев — Анкундим
  — Печники
  — Однолюбы — начальник строительства
  — Приступить к ликвидации — шофёр
  — Полоса препятствий
  — Огненные дороги — комиссар
  — Грядущему веку — Николай Назаров
  — Господин гимназист — бородач
  — Говорит Москва — Федотов
  — Путешествия пана Кляксы — начальник дворцовой стражи в Королевстве Сказок 
  — Рысь возвращается — шофёр
  — Земля моего детства
  — Николай Подвойский — военспец Иванов
  — Светик —  майор
  — Ночевала тучка золотая… — слепой танкист
  — До первой крови
  — Из жизни Фёдора Кузькина — Спиридон Воронин
  — Пропал друг
  — И возвращается ветер… — слепой гармонист
  — Чёрный квадрат — директор комиссионки
  — На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди — конферансье
  — Алмазы шаха
  — Третий сын
  — Сочинение ко Дню Победы

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Родившиеся в Истре